Чемпионат Эстонии по футболу 1945 года — 1-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 8 команд. Чемпионом впервые стало «Динамо» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1945
Футбол в СССР в 1945 году
1945 год в Эстонии